Cassano se poate referi la:

Toponime
 Cassano all'Ionio, comună din provincia Cosenza, Italia
 Cassano d'Adda, comună din provincia Milano, Italia
 Cassano delle Murge, comună din provincia Bari, Italia
 Cassano Irpino, comună din provincia Avellino, Italia
 Cassano Magnago, comună în provincia Varese, Italia
 Cassano Spinola comună din provincia Alessandria, Italia
 Cassano Valcuvia,comună în provincia Varese, Italia
 Albese con Cassano, comună din provincia Como, Italia

Persoane
 Antonio Cassano, fotbalist italian